«Любовные письма» () — романтическая кинодрама 1983 года, снятая режиссёром Эми Холден Джонс.

Сюжет 
Внезапно умирает мать Анны Уинтер, и дочь находит подборку старых писем, которые раскрывают тайную любовь в жизни её матери.
Потом Анна знакомится с преуспевающим фотографом в исполнении Джеймса Кича, сорокалетним  женатым мужчиной с двумя детьми.

В ролях 
 Джейми Ли Кёртис — Анна Уинтер
 Джеймс Кич — Оливер Эндрюс
 Бонни Бартлетт — Мэгги Уинтер
 Мэтт Кларк — Чак Уинтер
 Эми Мэдиган  — Венди

Ссылки 
Рецензии
 Рецензия Михаила Иванова на Film.ru
 
 

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы на английском языке
Фильмы Эми Холден Джонс
Фильмы New World Pictures
Фильмы, спродюсированные Роджером Корманом